Laval (Quebec) — cidade do Canadá
Universidade Laval — universidade canadense, do Quebec

Comunas francesas 
Laval (Mayenne)
Laval (Isère)
Laval-Atger — do departamento de Lozère
Laval-d'Aix — do departamento de Drôme
Laval-d'Aurelle — do departamento de Ardèche
Laval-de-Cère — do departamento de Lot
Laval-du-Tarn — do departamento de Lozère
Laval-en-Brie — do departamento de Seine-et-Marne
Laval-en-Laonnois — do departamento de Aisne
Laval-le-Prieuré — do departamento de Doubs
Laval-Morency — do departamento de Ardennes
Laval-Pradel — do departamento de Gard
Laval-Roquecezière — do departamento de Aveyron
Laval-Saint-Roman — do departamento de Gard
Laval-sur-Doulon — do departamento de Haute-Loire
Laval-sur-Luzège — do departamento de Corrèze
Laval-sur-Tourbe — do departamento de Marne
Laval-sur-Vologne — do departamento de Vosges
Bonchamp-lès-Laval — do departamento de Mayenne
Le Poët-Laval — do departamento de Drôme
Magnac-Laval — do departamento de Haute-Vienne
Mont-de-Laval — do departamento de Doubs
Saint-Genis-Laval — do departamento de Rhône
Saint-Germain-Laval (Loire)
Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne)
Saint-Pierre-Laval — do departamento de Allier
Viols-en-Laval — do departamento de Hérault

Desambiguações de topônimos